Schmöller oder Schmoeller ist der Familienname folgender Personen:

 David Schmoeller (* 1947), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Frank Schmöller (* 1966), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Fritz Schmöller (1898–unbek.), deutscher Fußballspieler der 1920er Jahre
 Leonhard Schmöller (1871–1945), deutscher Theologe und Naturphilosoph
 Willi Schmöller (* 1945), deutscher Politiker, Oberbürgermeister der Stadt Passau (1990–2002)